Amerikai Egyesült Államok
 Oakland (Chambers megye, Alabama)
 Oakland (Lauderdale megye, Alabama)
 Oakland (Athens mellett, Limestone megye, Alabama)
 Oakland (Madison mellett, Limestone megye, Alabama)
 Oakland (Dél-Karolina)
 Oakland (Flordia)
 Oakland (Iowa)
 Oakland (Kalifornia)
 Oakland (Maryland)
 Oakland (Masschusetts)
 Oakland (Missouri)
 Oakland (Mississippi)
 Oakland (Nebraska)
 Oakland (Oklahoma)
 Oakland (Oregon)
 Oakland (Pennsylvania)
 Oakland (Rhose Island)
 Oakland (Tennessee)
 Oakland (Washington)
 Kanada
 Oakland (Manitoba)
 Oakland (Ontario)
 Oakland (Új-Skócia)